«Преданный» () — американский кинофильм режиссёра Коста-Гавраса, вышедший на экраны в 1988 году. Сценарий ленты написал Джо Эстерхаз, главные роли исполнили Том Беренджер и Дебра Уингер. Американская премьера фильма состоялась 26 августа 1988 года.

Сюжет 
В Чикаго происходит убийство — убит ведущий популярного радиошоу, обладатель звания «Голос Среднего Запада» — афроамериканец Сэм Краус. Его труп находят в его собственном гараже вместе с надписью ZOG (Сионистское оккупационное правительство). В своей передаче Сэм затрагивал острые социальные проблемы, и расисты решили ему отомстить.

ФБР решает найти убийц популярного журналиста. Есть сведения, что к убийству причастна группа белых расистов из сельских районов Среднего Запада. А главный подозреваемый — некто Гэри Симмонс. ФБР решает внедрить своего агента — привлекательную женщину Кэтрин Филлипс в сельский район под именем Кэти Уиверс.

Кэти начинает свою новую жизнь в деревне — теперь она комбайнёр и должна убирать урожай на ферме Гэри Симмонса. Там Кэти и знакомится с Гэри. Гэри в прошлом воевал во Вьетнаме, был женат, но овдовел. У него осталось двое детей — сын и дочь. Кэти знакомится с ними, а также и с матерью Гэри.

Сам Гэри красив, добр и мужественен, и Кэти полагает, что он не виновен. Между Кэти и Гэри возникает дружба, которая постепенно перерастает в любовь. Детям Гэри Кэти тоже нравится, да и она сама к ним привязывается. Когда работа по сбору урожая завершена, Гэри просит Кэти остаться у него насовсем.

Он фактически предлагает Кэти стать его женой. И теперь он готов открыть своей избраннице страшную тайну. Оказывается Гэри — расист, и он убивает чернокожих. А сама Кэти тоже должна готовиться к своей первой «охоте». Теперь Кэти Уиверс стоит перед выбором: кого же предать — свои идеалы и долг или человека, которого она полюбила.

В ролях 
 Том Беренджер — Гэри Симмонс
 Дебра Уингер — Кэтрин Уиверс или Кэти Филлипс
 Джон Херд — Майкл Карнес или Майк
 Джон Махони — коротышка
 Бетси Блэр — Глэдис Симмонс
 Тед Ливайн — Уэс
 Джеффри ДеМанн — Бобби Флинн
 Альберт Холл — Эл Сандерс
 Дэвид Кленнон — Джек Карпентер
 Роберт Суон — Дин
 Мария Вальдес — Рэйчел Симмонс
 Брайен Босак — Джо Симмонс
 Ричард Либертини — Сэм Краус
 Клиффорд Пеллоу — преподобный Рассел Джонсон
 Алан Уайлдер — Даффин
 Тимоти Хаттон — жонглёр на ярмарке

Отзывы 
 На сайте IMDb фильм получил рейтинг 6,2 балла (всего проголосовало  человек), причём примерно равное количество респондентов дало фильму оценки 7 и 6 баллов (примерно по 25 % от проголосовавших).
 Сайт Rotten Tomatoes дал фильму рейтинг 56 %: из 9 критиков 5 оценили фильм положительно. Фильм получил средний рейтинг 5,9 баллов по десятибалльной шкале.

Интересные факты 
 Этот фильм упомянут в сериале «Сайнфелд» в эпизоде «Возвращение» ().

Другие названия 
  Betrayed, Summer Lightning
  Измена, Предательство
  La main droite du diable
  Betrayed — tradita
  El sendero de la traición
  El camí de la traïció
  To stigma tis prodosias

См. также 
 Радиоболтовня
 ZOG

Примечания

Ссылки 
  
 
  
 «Преданный»  на сайте Box Office Mojo
 «Преданный» на сайте Домашний кинотеатр 

Фильмы-драмы США
Фильмы Коста-Гавраса
Фильмы о расизме
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года